O Campeonato Sul-Americano de Basquetebol Feminino de 2001 foi a 21.ª edição do torneio, foi realizada em Lima, Peru, entre 9 e 16 de junho de 2001. A seleção brasileira manteve sua hegemonia na competição, conquistando seu 18º título (8º consecutivo) e classificando-se para a Copa América de 2001 juntamente com a vice-campeã Argentina.

Seleções participantes
  Argentina
  Bolivia
  Brasil
  Chile
  Equador
  Peru
  Venezuela

Resultados

Fase Classificatória

1a. Rodada

2a. Rodada

3a. Rodada

4a. Rodada

5a. Rodada

6a. Rodada

7a. Rodada

Fase Final

Disputa do 5º lugar

Disputa do 3º lugar

Final

Classificação final

  Brasil
  Argentina
  Chile
  Peru
  Equador
  Venezuela
  Bolivia

2001
2001 no basquetebol
Desporto no Peru em 2001